Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Covington () :
le comté de Covington, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Covington, situé dans l'État du Mississippi.